Le Clairol Crown est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980, disputée en tant qu'exhibition, se dispute à Carlsbad du 29 au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Carlsbad
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980 II
Carlsbad II
Tennis aux États-Unis en 1980
Sport en Californie en 1980
Tennis en mars 1980